Кинтана () — многозначный термин.

Персоналии 

 Кинтана, Ана Роса (род. 1956) — испанская журналистка и телеведущая.
 Кинтана, Виктор (род. 1976) — парагвайский футболист.
 Кинтана, Дайер (род. 1992) — колумбийский велогонщик.
 Кинтана, Дани (род. 1987) — испанский футболист.
 
 Кинтана, Луис (род. 1992) — мексиканский футболист.
 
 Кинтана, Наиро (род. 1990) — колумбийский велогонщик.
 Кинтана, Присцилла (род. 1992) — американская актриса и модель. 
 Кинтана, Рамиро (род. 1977) — аргентинский конник.
 Кинтана, Хулио (1904—?) — перуанский футболист.
 Кинтана, Яндро (род. 1980) — кубинский борец вольного стиля.

Составные фамилии 
 Альмейда Кинтана, Омар (род. 1981) — кубинский шахматист.
 Кинтана Симонетти, Антонио (1919—1993) — кубинский архитектор и педагог.

Топонимы 
 Кинтана — подрайон Мадрида.
 Кинтана — муниципалитет в штате Сан-Паулу.
 Вильярта-Кинтана — муниципалитет в Испании.
 Кинтана-Роо — штат в Мексике.
 Кинтана-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании.